UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos, также известно как UFC Fight Night 146 и UFC на ESPN+ 4 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организаций Ultimate Fighting Championship 9 марта 2019 года на спортивной арене «Intrust Bank Arena» в городе Уичито, штат Канзас, США.

В главном бою вечера Жуниор дус Сантус победил Деррика Льюиса техническим нокаутом во втором раунде.

Подготовка турнира 
Турнир ознаменовал первый визит промоушена в Канзас.

Заглавным событием турнира стал бой в тяжёлом весе между бывшим претендентом на титул чемпиона UFC американцем Дерриком Льюисом (#3 в рейтинге, 21-7 MMA, 12-5 UFC) и бывшим чемпионом UFC бразильцем Жуниором дус Сантусом (#8 в рейтинге, 20-5 MMA, 14-4 UFC).

Изменения карда 
В результате отмены UFC 233 бой в женском легчайшем весе между бывшей чемпионкой Invicta FC в легчайшем весе (также бывшей претенденткой на титул чемпионки UFC в женском полулёгком весе) россиянкой Яной Куницкой и Марион Рено был перенесен на этот турнир.

Ожидалось, что Даниэль Шпиц проведёт на турнире поединок с Джеффом Хьюзом. Однако 16 февраля Шпиц вышел из боя, сославшись на травму, и его заменил Морис Грин. Хьюз и Грин ранее встречались в региональном турнире в апреле 2018 года.

Результаты турнира

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Жуниор дус Сантус vs. Деррик Льюис
 Выступление вечера: Нико Прайс и Бенеил Дариюш

Последствия турнира

Рейтинг бойцов UFC 
12 марта 2019 года после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Висенте Луке (бывший #15) покинул Топ-15 полусреднего веса.

 Мэтт Шнелл (бывший #15) покинул Топ-15 наилегчайшего веса (смена весовой категории на легчайшую).

См. также 
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night